El término morena puede referirse, en las artes:

 a Morena (cantante), el nombre artístico de Margaret Camilleri, una cantante maltesa;
 a «Morena» (canción), una canción del productor y la cantante rumanos Tom Boxer y Antonia.

Asimismo, en anatomía y biología, puede hacer referencia:

 a Muraenidae, una familia taxonómica de peces anguiliformes de cuerpo largo y cilíndrico (llamados «morenas»);
 a un moro, la persona natural del África septentrional frontera a España, con un color de piel característico;
 a una persona de cabello negro;
 a una persona de cabello castaño.

También, en geografía y geología, puede referirse:

 a Morena (India), una ciudad en el estado de Madhya Pradesh, en la India;
 a la morrena (o «morena»), la acumulación de piedras y tierra al pie de un glaciar.

Además, en política, puede hacer referencia:

 a Morena (partido político) (acrónimo de «Movimiento de Regeneración Nacional»), un partido político de izquierda en México, creado y dirigido por Andrés Manuel López Obrador;
 a Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), un antiguo partido político panameño de tendencia neoliberal.

Enlaces externos